Whitespace () — эзотерический язык программирования, созданный Э. Брэди и К. Моррисом. Он был выпущен в свет 1 апреля 2003 года. Существенным его отличием является то, что для управляющих конструкций используются только непечатаемые символы, а именно: пробел, перевод строки и табуляция (¶). Интересным следствием этого факта является то, что текст программы на языке Whitespace можно «скрыть» внутри исходных кодов другой программы.

Сам язык является реализацией стек-машины.

Синтаксис 
Программа состоит из последовательности пробелов, табуляций и символов перевода строки. Данные символы составляют последовательность различных команд. Остальные символы игнорируются интерпретатором и могут быть использованы в качестве комментариев.

Команды состоят из префикса, определяющего тип команды, кода команды и, иногда, числового аргумента, записанного в прямом коде.

Ссылки 
 Домашняя страница
 esco — универсальный интерпретатор эзотерических языков
 ассемблер/дизассемблер/интерпретатор написанный на Ruby 
 

Эзотерические языки программирования